Volksfront (Frankrijk): Franse regeringscoalitie uit de jaren 30
 Front Populaire (metrostation) Een hiernaar vernoemd metrostation van het Parijse metronet.